Ardnasjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ardnasjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 734014-155374), sjö i Arjeplogs kommun,  (39,3 ha)
Ardnasjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 736800-157256), sjö i Arjeplogs kommun,  (59,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn